Кейп-Фір (річка) — річка у США.
 Кейп-Фір (мис) — мис у США.